Эберсдорф:

 Эберсдорф (Штирия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Эберсдорф (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.